Brguljan ist der Familienname folgender Personen:

 Darko Brguljan (* 1990), montenegrinischer Wasserballspieler
 Draško Brguljan (* 1984), montenegrinischer Wasserballspieler